Межамериканский кубок 1989 () — 12-й розыгрыш Межамериканского кубка.

Межамериканский кубок 1989 был разыгран между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ», победителем Кубка Либертадорес 1989, и мексиканской командой «УНАМ Пумас», победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1989.

Участники

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок Либертадорес 1989
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1989

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча на rsssf.com 

1989
Межамериканский кубок
Матчи ФК «УНАМ Пумас»
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»